Dijkgraaf ist der Familienname folgender Personen:

 Elbert Dijkgraaf (* 1970), niederländischer Ökonom und Politiker
 Robbert Dijkgraaf (* 1960), niederländischer theoretischer Physiker und Stringtheoretiker
 Wim Dijkgraaf (* 1970), niederländischer Mundharmonikaspieler und Komponist

Dijkgraaf ist auch die niederländische Bezeichnung eines Deichgrafs.